El Campeonato Nacional de Football del Cuarto Centenario de Valparaíso fue un torneo de fútbol oficial organizado por la Federación de Fútbol de Chile para celebrar el aniversario número 400 de la fundación de la ciudad de Valparaíso.

Fue disputado con un formato de eliminación directa e involucró a 16 equipos de todo país, entre los que se incluyeron los principales clubes profesionales de la zona central del territorio, además de las cuatro selecciones más fuertes de las ciudades del norte y sur de Chile. Se jugó íntegramente en Valparaíso entre los meses de octubre y noviembre de 1936.

El campeón del certamen fue Colo-Colo tras superar en la final a Santiago Wanderers de Valparaíso ante más de 16.000 espectadores en el Estadio Playa Ancha.

Resultados 
En la siguiente tabla se muestran todos los cruces de cada fase.

Final

Bibliografía

Referencias

Enlaces relacionados 
 Primera División de Chile 1936
 Colo-Colo

Campeonatos de fútbol entre clubes de Chile
Temporada 1936 de fútbol en Chile